Gyártelep (Csepel) - Budapest XXI. kerülete egyik városrésze
 Szigetszentmiklós egyik városrésze